Indiscreet (1931), een film van Leo McCarey
Indiscreet (1958), een film van Stanley Donen
Indiscreet (1998), een film van Marc Bienstock 
Indiscreet (Sparks), een album van de Amerikaanse band Sparks